Albany County (New York)
 Albany County (Wyoming)